Horga:
 Horga, o localitate în județul Vaslui, Moldova, România
 Nume de familie
 Vasile Horga, un senator român (ales în județul Dâmbovița)